Микел () — каталанский вариант имени Михаил, а также африканская и каталанская фамилия. Известные носители фамилии:

 Микел, Джон Оби (род. 1987) — нигерийский футболист.
 Микел, Игнаси (род. 1992) — испанский футболист.